Název Machnáč má více významů:

vodní tok
 Machnáč (přítok Bebravy) – pravostranný přítok Bebravy na Slovensku v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou

vrch
 Machnáč (Bílé Karpaty) – vrch (771 m n. m.) na Slovensku v pohoří Bílé Karpaty
 Machnáč (Malé Karpaty) – vrch (269 m n. m.) na Slovensku v pohoří Malé Karpaty
 Machnáč (Strážovské vrchy) – vrch (569 m n. m.) na Slovensku v pohoří Strážovské vrchy